Hinderbach ist ein geographischer Name in der Schweiz:
 Hinderbach (Hallwilersee), rechter Zufluss des Aabachs im Hallwilersee bei Aesch, Wahlkreis Hochdorf, Kanton Luzern

 Hinderbach (Büron), Quartier der Gemeinde Büron, Wahlkreis Sursee, Kanton Luzern 
 Hinderbach (Horw), Quartier der Gemeinde Horw, Wahlkreis Luzern-Land, Kanton Luzern
 Hinderbach (Trachselwald), Ort in der Gemeinde Trachselwald, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Hinderbach ist ein Familienname:
 Johannes Hinderbach (1418–1486), Fürstbischof von Trient

Siehe auch:
 Hinterbach